Capa ima više značenja:
 Capa (Komo)
 Capa (Mesina)